Грбич — фамилия. Известные носители:
 Грбич, Адриан (род. 1996) — австрийский футболист.
 Грбич, Владимир (род. 1970) — югославский и сербский волейболист.
 Грбич, Данило (1909—1941) — лётчик королевских ВВС Югославии; погиб во время Апрельской войны, отражая немецкий авианалёт.
 Грбич, Иво (род. 1996) — хорватский футболист, вратарь футбольного клуба «Атлетико Мадрид».
 Грбич, Никола (1899—1973) — югославский борец.
 Грбич, Никола (род. 1973) — югославский и сербский волейболист и тренер.
 Грбич, Петар (род. 1988) — черногорский футболист.